Mildenstein bezeichnet

 die Burg Mildenstein in Leisnig, Sachsen

Mildenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold von Mildenstein (1902–1968), deutsch-böhmischer SS-Funktionär
 Wilhelm Mildenstein (1870–1933), deutscher evangelischer Geistlicher